Canossa ima više značenja:
 Canossa, Massa-Carrara
 Canossa, Reggio Emilia